Батьки — название населённых пунктов:

 Батьки (Рязанская область) — посёлок, Сасовский район, Рязанская область, Россия.
 Батьки (Полтавская область) — село, Зеньковский район, Полтавская область, Украина.

См. также 
 Батька (значения)